Termín šlapka má více významů:

 lidové označení pro pedál, obzvlášť u jízdního kola
 šlapka (bicí) – pedál, kterým se ovládá velký buben bicích nástrojů
 pejorativní označení prostitutky pracující na ulici
 slangové označení pro policistu–obchůzkáře
 Šlapka (zřícenina) – zřícenina Valdštejnské hájovny ve vojenském prostoru Ralsko, okres Česká lípa
 příjmení
 Gejza Šlapka (1928–2017) – slovenský a československý politik KSS, vedoucí tajemník MV KSS v Bratislavě a poslanec FS za normalizace

Externí odkazy